Quod Libet (от ) — аудиопроигрыватель с музыкальной библиотекой, являющийся свободным программным обеспечением, написанный на Python и использующий библиотеку PyGTK+ для создания пользовательского интерфейса.

Одной из ключевых возможностей Quod Libet является возможность фильтрации и поиска по библиотеке с использованием регулярных выражений. Другой сильной стороной является широкие возможности по работе с метаданными аудиофайлов, включая групповую обработку, генерирование тегов на основании имён файлов по шаблону и обработку тегов с использованием регулярных выражений (как следствие использования библиотеки работы с тегами Mutagen, создаваемой тем же разработчиком). Для работы с метаданными также имеется отдельное приложение, Ex Falso, использующее ту же библиотеку.

Возможности 
 Воспроизведение:
 Поддержка ReplayGain
 Поддержка мультимедийных клавиш
 Очередь воспроизведения
 Редактирование тегов:
 Полная поддержка Юникода
 Возможность одновременно изменять теги нескольких файлов
 Запись тегов по имени файла
 Переименование файлов по тегам
 Пользовательский интерфейс:
 Отображение обложки альбома
 Возможность полностью управлять плеером через трей
 Большое количество способов просмотра библиотеки
 Поддерживаемые аудиоформаты: Ogg Vorbis, FLAC, MP3, Musepack, MOD/XM/IT, WavPack, MPEG-4 AAC (без поддержки записи метаданных) — в качестве бэкенда используется GStreamer
 Поддержка интернет-радио
 Поддержка аудиофидов (подкастов)
 Поддержка плагинов (через плагины реализованы взаимодействие с last.fm и libre.fm, получение обложек альбомов с Amazon.com, воспроизведение и остановка воспроизведения в определённое время, синхронизация с MusicBrainz, работа с флеш-плеерами и ряд других возможностей)
 Возможность управления через командную строку и посредством D-Bus
 Перевод на большое количество языков (в том числе и русский)

Примечания 

Свободные аудиоплееры
Свободное программное обеспечение, написанное на Python